Gingerich ist der Familienname folgender Personen:
 Owen Gingerich (* 1930), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 Philip D. Gingerich (* 1946), US-amerikanischer Paläontologe

Gingerich steht für:
 (2658) Gingerich, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Gingrich